De Russische stad Jekaterinenburg is bestuurlijk onderverdeeld in 7 bestuurlijke stadsdistricten, die echter geen lokaal zelfbestuur hebben. Onder deze 7 districten vallen meer dan 50 woongebieden (waarvan een groot aantal met de status van microdistrict) en industriegebieden en (in 2007) 29 plaatsen.

Districten 
De stad is opgedeeld in 7 bestuurlijke districten (административные районы):

Microdistricten en plaatsen onder jurisdictie van Jekaterinenburg 
Tot de stad behoren meer dan 50 woongebieden (microdistricten of woonblokken), industriegebieden en bedrijventerreinen. Ook vallen bijna 30 dorpen en andere nederzettingen onder jurisdictie van de stad, veelal in het buitengebied. De plaatsen onder jurisdictie van de stad zullen in de toekomst verdwijnen in verband met een nieuwe oblastwet, die in 2007 in voorbereiding is. De eerste plaats die reeds daarvoor werd opgeheven was de luchthavenplaats Koltsovo op 1 januari 2005. De overige 29 zullen in de komende jaren bestuurlijk worden omgevormd naar microdistricten.

Toekomstige stadsuitbreidingen 
Nieuwe microdistricten die sinds het begin van de 21e eeuw worden gebouwd in de stad zijn o.a.:

Akademitsjeski is met 13 miljoen m² het grootste nieuwbouwproject en moet bij voltooiing onderdak bieden aan 300.000 mensen. Het microdistrict wordt opgezet als een satellietstad van Jekaterinenburg naar het voorbeeld van Zelenograd bij Moskou. De voltooiing van de eerste fase staat gepland voor 2015 en het volledige project moet worden opgeleverd in 2025.

Lijst van stadsdelen en plaatsen 
Hieronder staat een (mogelijk incomplete) lijst van de microdistricten, andere stadsdelen en plaatsen onder jurisdictie van de stad gerangschikt op het bestuurlijke district waaronder zij vallen. Sommige microdistricten maken deel uit van andere grotere microdistricten in de lijst. Een voorbeeld zijn Vodny en Zeleny Ostrov in het district Verch-Isetski, die ook wel als onderdeel worden gezien van het veel grotere Viz (Verch-Isetski zavod). Voor de volledigheid zijn ook zij hieronder opgenomen. NB: (i) = industriegebied/bedrijventerrein; (!) over meerdere districten verspreid.

District Kirovski

District Leninski

District Oktjabrski

District Ordzjonikidzevski

District Tsjkalovski

District Verch-Isetski

District Zjeleznodorozjny

Plaatsen in het buitengebied 
De onderstaande plaatsen behoren niet tot een district. Zij bevinden zich buiten de strikte stadsgrenzen, maar wel binnen de buitengrenzen van het stadsgebied.

Niet opgenomen in deze lijst zijn Karasjeozerskoje (Карасьеозерское; een datsjanederzetting in het district Verch-Isetski) en Kordon Olginski (een gehucht ten noorden van Istok).